Лёд-девять:

 Лёд-девять — вымышленная полиморфическая модификация воды, описанная Куртом Воннегутом в романе «Колыбель для кошки»
 Лёд IX — метастабильная форма твёрдой воды
 «Лёд 9» — сайд-проект группы «25/17»
 «Лёд 9» — музыкальный альбом группы «Смысловые галлюцинации»
 «Лёд-9» — компьютерный вирус, вокруг которого происходят главные события фильма «Рекрут»

См. также 
 Лёд (значения)